Русчори има више значења:

 Русчори (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Русчори (Сибињ), насеље у округу Сибињ у Румунији